

Попроч — село в окрузі Кошице-околиця, Кошицький край.
 Попроч — село в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край.

Див. також